ФК «Рапід» у сезоні 1927–1928 — 29-й сезон австрійського футбольного клубу «Рапід». 

1927

Склад і статистика

Чемпіонат Австрії

Підсумкова турнірна таблиця

Кубок Австрії

Кубок Мітропи

Товариські матчі

Посилання 
 Статистика гравців 
 Всі матчі 
 Склад у чемпіонаті 

1927–1928
Рапід